Целинный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Целинный сельсовет — в Целинном районе Алтайского края.
 Целинный сельсовет — в Целинном районе Курганской области.
 Целинный сельсовет — в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Целинный сельсовет — в Светлинском районе Оренбургской области.
 Целинный сельсовет — в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан.
 Целинный сельсовет — в Ширинском районе Республики Хакасия.